Ddmasar – comune dell'Armenia della provincia di Aragatsotn;
Kabagtepe – comune dell'Azerbaigian del rajon di Laçın;
Qabaqtəpə – comune dell'Azerbaigian del rayon di Dashkasan.